Andersch je priimek več oseb:
 Rudolf Andersch, avstro-ogrski general
 Alfred Andersch, nemški tiskar